Primera División 1990 (Chili)
 Primera División 1990 (Argentinië)
 Primera División 1990 (Uruguay)
 Primera División 1990 (Paraguay)
 Primera División 1989/90 - Spanje